Okręty US Navy o nazwie USS  "Safeguard":
Pierwszy "Safeguard" (ARS-25) – okręt ratowniczy, w służbie w latach 1944–1947, następnie kilka razy ponownie przesuwany do rezerwy i powoływany.
Drugi "Safeguard" (ARS-50) – okręt ratowniczy, zwodowany 12 listopada 1983 roku, w służbie od 17 sierpnia 1985 roku do 26 września 2007 roku, przekazany do Military Sealift Command.

Bibliografia 

Safeguard